Beneath the Skin  — це дебютний альбом гурту Collide, виданий 1996-го року.

Мікс, мастеринг та зведення відбулося у студії Noiseplus Studio, LA, CA.

Трек-лист 
Violet's Dance - 3:17
Beneath the Skin - 6:18
Falling Up - 5:01
Deep - 3:17
Black - 4:13
Strange - 5:18
Dreams & Illusions - 6:12
Have Faith - 4:58
Pandora's Box - 7:56
95&7 - 2:21
Deep (Christ Analogue remix) - 3:42
Beneath the Skin (cEvin kEy remix) - 7:16

Технічні дані 
Music By [Noise], Programmed By [Sonic Matrix, Assembly], Producer, Engineer, Mixed By, *Mastered By – Statik (4)
Photography [Cover] – Susan Jennings
Photography [Inside] – Steve West
Photography [Karin] – Durmel DeLeon
Photography [Portrait] – Jack Pedota
Vocals, Lyrics By – kaRIN (3)
Written-By – Collide

Альбоми Collide
[[Категорія:Дебютні альбоми 1996